Stella est la racine latine du mot français étoile. En italien le mot est identique : . Le mot est également la racine du prénom Estelle, dérivé de l'ancien français esteile, ancienne graphie d'étoile.

Cinéma 

 Stella, film britannique réalisé par  en 1921 ;
 Stella, film argentin réalisé par Benito Perojo en 1943 ;
 Stella, film américain réalisé par Claude Binyon en 1950 ;
 Stella, femme libre, film grec réalisé par Michael Cacoyannis en 1955 ;
 Stella, film allemand réalisé par  en 1966 ;
 Stella, film français réalisé par Alain Nauroy en 1977 ;
 Stella, film français réalisé par Laurent Heynemann en 1983 ;
 Stella, film américain réalisé par John Erman en 1990 ;
 Stella, film français réalisé par Sylvie Verheyde en 2008.

Télévision 
 Stella, téléfilm allemand réalisé par Helmut Käutner en 1967.
 Stella, série télévisée américaine sortie en 2005.
 Stella Blómkvist, série télévisée islandaise sortie en 2017.

Sport 
 Stella Sports Saint-Maur Handball, club de handball français situé à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne.
 Stella Sports La Romagne, club de tennis de table français situé à La Romagne en Maine-et-Loire.
 Stella Étoile sportive Calais, club de volley-ball français situé à Calais dans le Pas-de-Calais.

Théâtre 
  de Goethe (1776)

Peinture 
 Stella, peintre français, dans les prisons de Rome, tableau de François Marius Granet (1810).

Danse 
 Stella, un ballet classique d'Arthur Saint-Léon créé en 1850
 Stella, un ballet de danse contemporaine d'Anne Teresa De Keersmaeker créé en 1990

Musique 
 Stella est une marque de guitare fondée en 1899.

Album 
 Stella est le titre d'un album de Yello.

Artiste 
 Sttellla est le nom d'un groupe rock belge ;
 Stella est le nom d'un groupe pop/rock finlandais ;
 Stella fut le nom de scène de la chanteuse Stella Vander, l'anti-yéyé des années 1960, aujourd'hui fidèle choriste de Christian Vander et de son groupe Magma.

Chanson 
 Stella, une chanson du groupe Interpol  ;
 Stella, une chanson du groupe de rock français Luke (2007) ;
 Stella, une chanson de Najoua Belyzel ;
 Stella, une chanson d'Ida Maria.
Stella, une chanson d'All Time Low

Nom de famille 

 Antonietta Stella (1929-2022), cantatrice italienne.
 Benedetto Stella (1913-1993), footballeur et entraîneur italien.
 Carlos Stella (né en 1961), compositeur argentin.
 Fermo Stella (vers 1490–vers 1562), peintre italien.
 Frank Stella (né en 1936), peintre américain.
 Marcello Amero D'Aste-Stella (1853-1931), est un amiral et homme politique italien.
 Famille Stella, dynastie de peintres et graveurs des  dont :
 François Stella (1563-1605), peintre ;
 Jacques Stella (1596-1657), peintre français.

Prénom 
 Stella McCartney (née 1971), fille de Paul McCartney, créatrice de mode.
 Stella Calloni (1935-), journaliste spécialisée en politique internationale et autrice Argentine
 Stella Liebeck, plaignante du procès Liebeck v. McDonald's Restaurants qui a inspiré les prix Stella.
 Stella Deetjen (née en 1970) est une coopérante allemande qui a fondé l'hôpital des lépreux de Bénarès (Inde).

Toponyme 

 En Italie, 
Stella, une commune de la province de Savone.
 Stella, un quartier de Naples.
 En Afrique du Sud, Stella est une ville.
 En France, 
 Stella Plage est l'une des trois entités géographiques de la ville de Cucq sur la Côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais.
 Stella est un petit quartier intégré à la ville de Saint-Leu au Sud-Ouest de l'île de La Réunion.
 Au Canada, Stella est une ville de l'Ontario.
 Aux États-Unis, Stella est une ville du Nebraska.
 Stella, un village du comté de Newton, dans le Missouri, aux États-Unis.

Informatique 
 Stella, un logiciel de modélisation

Autres 
 La Stella est une monnaie américaine.
 Stella est le nom commun de la bière belge Stella Artois du groupe Inbev.
 La Stella est la coiffe traditionnelle des étudiants suisses.
 Stella est un organisme montréalais à but non lucratif qui lutte pour l'obtention de droits humains et l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses du sexe. 
 Stella Helvetica est une société d'étudiants faîtière suisse, représentée par cinq branches : Stella Valdensis (Lausanne), Stella Genevensis (Genève), Stella Bernensis (Berne), Stella Neocomensis (Neuchâtel) et Stella Turicensis (Zürich) [les deux dernières sections ne sont plus actives].
 Stella est le nom d'un satellite français utilisé en géodésie.
 Stella est une collection de romans populaires
  Stella est un poème de Victor Hugo dans son recueil Les Châtiments
 Stella est un des personnages principaux de Final Fantasy Versus XIII.
 Stella est le nom d'un personnage secondaire présent dans Golden Sun : Obscure aurore
 
 Stella est un des personnages principaux du jeu Dragon quest IX.
 Stella est une marque française de motocyclettes de 1922 à 1930
 Stella est le nom d'une marque de bière tunisienne.
 Stella Artois est une marque de bière belge

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom italien
Prénom latin
Homonymie de prénom